Coyol (nahuatlismo de coyolli, "cascabel" o "palmera") es el nombre común de las siguientes especies vegetales:

Acrocomia mexicana
Bactris guineensis

Así mismo El Coyol es una la localidad situada en el Municipio de Chontla (en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave). Tiene 87 habitantes. Estando a 140 metros de altitud.

Notas